Сезон 2003 — 12-й сезон для «Жениса» в Суперлиге, а также 40-й год со дня основания футбольного клуба.

Заявка на сезон

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Курсивом отмечены игроки, перешедшие в другие команды по ходу сезона.

Дозаявленные игроки

Тренерский штаб

Суперлига 2003

Турнирная таблица

Статистика выступлений в Суперлиге

Кубок Казахстана 2003 

В этом году Женис был исключён из Кубка Казахстана на стадии 1/8 финала из-за участия в матче с Елимаем Антона Чичулина, уже заигранного в розыгрыше Кубка за команду «Жастар».

Кубок УЕФА

Статистика

Индивидуальные показатели 

|-
|colspan="10"|Игроки, покинувшие команду по ходу сезона

|}
Статистика игроков

Общая статистика

Примечания 

2003
Женис